Baume heißen folgende geographische und astronomische Objekte:

 ein französisches Toponym, siehe Balm (Toponym)

 Kanton Baume-les-Dames, ein Kanton im französischen Département Doubs

 Baume-les-Dames, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Baume-les-Messieurs, Gemeinde im französischen Département Jura
 La Baume, Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie
 La Baume-Cornillane, Gemeinde im französischen Département Drôme
 La Baume-d’Hostun, Gemeinde im französischen Département Drôme
 La Baume-de-Transit, Gemeinde im französischen Département Drôme

 (17770) Baumé, ein Asteroid

La Baume steht für folgende französische Adelsgeschlechter:
 La Baume de Suze aus der Dauphiné
 La Baume Le Blanc aus dem Bourbonnais
 La Baume-Montrevel aus der Bresse
 La Baume-Saint-Amour aus dem Bugey

Baume oder La Baume ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Baume (1933–2014), Schweizer Skilangläufer
 Antoine Baumé (1728–1804), französischer Chemiker und Pharmazeut
 Aymar de La Baume Pluvinel (1860–1938), französischer Astronom
 Claude de La Baume (1534–1584), Kardinal der Römisch-katholischen Kirche
 Elisabeth Baume-Schneider (* 1963), Schweizer Politikerin
 Élzéar François des Achards de La Baume (1679–1741), französischer Geistlicher und Bischof
 Étienne II. de La Baume, französischer und savoyischer Militär
 François de La Baume († 1587), französischer Adliger, Gouverneur der Provence
 Günter La Baume (1911–1944), deutscher U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg
 Jean de La Baume († 1435), savoyischer Adliger und Militär
 Joséphine de La Baume (* 1984), französische Schauspielerin
 Louis J. Baume (1913–2003), Schweizer Mediziner
 Nicolas Auguste de La Baume (1645–1716), französischer Militär, Maréchal de France
 Otfried Baume (* 1951), deutscher Geograph und Landschaftsökologe
 Peter La Baume (1916–1977), deutscher Prähistoriker
 Pierre de La Baume († 1544), Kardinal, Erzbischof von Besançon, Bischof von Genf
 Sara Baume (* 1984), irische Schriftstellerin
 William Baume, Mitbegründer von Baume & Mercier
 Wolfgang La Baume (1885–1971), deutscher Prähistoriker
 Yana Robin La Baume (* 1989), deutsche Schauspielerin

Baume, Weiteres:
 Grad Baumé, Skaleneinteilung eines Aräometers nach Baumé
 Baume & Mercier, Schweizer Uhrenmanufaktur

Siehe auch:
 De La Baume
 Beaume
 Mount Baume
 Massif de la Sainte-Baume
 Balm